Willowsiella är ett släkte av myror. Willowsiella ingår i familjen myror. Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Myror
Willowsiella